Konsistorium har flere betydninger:

 Konsistorium (universitet) – betegnelse for et universitets ledelse. I Danmark afskaffet med universitetsloven af 2003.
 Konsistorium (romersk-katolske kirke) – et møde for den romersk-katolske kirkes kardinaler.